Hans-Günter Wallraff (Burscheid (Colónia), 1 de Outubro de 1942) é um jornalista  investigativo alemão.

É conhecido pelo seu método de investigação baseado na experiência pessoal através da sua infiltração no meio onde vive o investigado.

Obras
A descoberta de uma conspiração: a acção Spínola. Amadora, Bertrand, 1976. Com Hella Schlumberger (Título original: Aufdeckung einer Verschwörung. Die Spinola-Aktion. Zusammen mit Hella Schlumberger. 1976 ISBN 3-462-01180-4) 

Der Aufmacher

Cabeça de Turco Editado no Brasil. (Título original: Ganz unten)

Ligações externas
 Página oficial de Günter Wallraff

Jornalistas da Alemanha
Jornalistas investigativos
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936